Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, прошедшее с 24 марта по 19 апреля 2014 года в Дамфрисе (Великобритания) и Таллине (Эстония). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Китая пришла из третьего дивизиона, сборная Республики Корея пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года. 
В группе А второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B второго дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года

Главные судьи
  Крис Девердт
  Бастиан Хаупт
  Павел Мешинский
  Алексей Рощин

Линейные судьи
  Томас Андерсен
  Элли Флокхарт
  Джеймс Каванаг
  Евгений Грискевицс
  Лю Чи Ки
  Александр Сысуев
  Александр Матскевич

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года

Главные судьи
  Михаил Бутурлин
  Питер Хакселл
  Миклош Хасонитш
  Расмус Топпель

Линейные судьи
  Луис Белен
  Март Еерме
  Тойво Тилку
  Томислав Грозай
  Фредерик Моннайе
  Каролис Янусаускас
  Михаэль Рёрер

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Вилим Росандич
 Защитник:  Эдгар Протченко
 Нападающий:  Чо Сёнъсик

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Бруно Кегаль
  Сон Хёнъчол
  Джошуа Гривесон
  Гус ван Нес
  Яунюс Ясиневичюс
  Аттила Адорьян

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Игнасио Гарсия
 Защитник:  Павле Подунавац
 Нападающий:  Никита Козырев

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Эмиэль Горис
  Ву Чжянькунь
  Игнасио Гарсия
  Вадим Васёнкин
  Бьярки Йоханнессон
  Урош Бьелогрлич

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Ю*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Великобритании
Чемпионаты мира в Эстонии